Alexandre de Yougoslavie est le nom donné à plusieurs membres de la famille royale de Yougoslavie issus de la dynastie des Karađorđević : 
 Alexandre  de Yougoslavie (1888-1934), roi du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de 1921 à 1929 puis du Royaume de Yougoslavie de 1929 à 1934 ;
 Alexandre de Yougoslavie (1924-2016), prince de Yougoslavie et fils du prince Paul de Yougoslavie ;
 Alexandre de Yougoslavie (1945), prétendant au trône de Yougoslavie puis de Serbie, fils du roi Pierre II de Yougoslavie et d’Alexandra de Grèce.